Бассетт () — англоязычное имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Фамилия 
 Бассетт, Анджела (род. 1958) — американская актриса.
 Бассетт, Билли (1869—1937) — английский футболист.
 Бассетт, Джошуа (род. 2000) — американский актёр и музыкант.
 Бассетт, Коул (род. 2001) — американский футболист.
 Бассетт, Линда (род. 1950) — английская актриса.
 Бассетт, Мэри — американская иллюстратор.
 Бассетт, Ричард (1745—1815) — американский политик, губернатор и сенатор от штата Делавэр.
 Бассетт, Тим (1951—2018) — американский профессиональный баскетболист.
 Бассетт, Чарльз (1931—1966) — лётчик-испытатель ВВС США.

Составная фамилия 
 Бассетт-Сегусо, Карлинг (род. 1967) — бывшая канадская профессиональная теннисистка.

Топоним 
 Бассетт — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Бассет — город в округе Миссисипи, штат Арканзас (США).
 Бассет — город в округе Рок, штат Небраска (США).

См. также